

Persone
Fabio De Pasquale – giornalista italiano
Frédéric de Pasquale – attore francese
Gabriele De Pasquale – montatore italiano
Marco De Pasquale – velocista italiano
Pancrazio De Pasquale – politico italiano
Rosa De Pasquale – politica italiana

Edifici
Palazzo De Pasquale un edificio storico di Chieti

Pagine correlate
Pasquale (disambigua)
Di Pasquale